Rjazanskij rajon 

 Rjazanskij rajon, rajon di Mosca
 Rjazanskij rajon, rajon dell'Oblast' di Rjazan'